Финал Кубка Либертадорес 2020 — футбольный матч, по результатам которого определился победитель Кубка Либертадорес 2020, 61-го розыгрыша самого престижного клубного турнира Южной Америки, проводимого КОНМЕБОЛ.

Первоначально финал был запланирован на 21 ноября 2020 года. Однако из-за длительного перерыва (с марта по сентябрь), вызванного пандемией COVID-19, поздние стадии и решающий матч были перенесены на более поздний срок. Арена финальной игры — «Маракана» (Рио-де-Жанейро) осталась неизменной, однако игра 30 января 2021 года пройдёт без зрителей. По оценкам КОНМЕБОЛ, на стадионе всё же присутствовало около 5 тысяч человек, но все они стали обладателями специальных аккредитаций — это были игроки, тренерские штабы, журналисты, технический персонал, сотрудники службы безопасности, официальные представители стадиона и технические специалисты по трансляции.

В финале сыграли две бразильские команды из штата Сан-Паулу — «Палмейрас» и «Сантос», чьё противостояние является классическим, и называется «Ностальгическое класико» (Clássico da Saudade). Это будет третий полностью бразильский финал после двух подряд бразильских противостояний в 2005 и 2006 годах, а также четвёртый финал с участием команд из одной страны (в 2018 году в решающих матчах играли аргентинские «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс»).

Перед плей-офф «Палмейрас» и «Сантос» заняли первое и второе места посева благодаря наилучшим показателям среди всех участников группового этапа, и в итоге именно эти две команды добрались до финала. Для обоих клубов этот финал стал пятым. Однако «Сантос» выиграл три трофея, уступив только в финале 2003 года, в то время как «Палмейрас» выиграл Кубок Либертадорес лишь однажды — в 1999 году.

Команды почти весь матч не могли открыть счёт. Небольшим перевесом по моментам обладал «Палмейрас». Победитель определился в компенсированное время. Из-за частых остановок Патрисо Лоустау добавил восемь минут ко второму тайму. На пятой минуте на боковой рядом со скамейками запасных возник конфликт, в результате которого был удалён тренер «Сантоса» Кука. Споры продолжались несколько минут. Вскоре после возобновления игры «Палмейрас» провёл быструю атаку по правому флангу, Рони навесил на дальнюю штангу, и вышедший на замену Брено Лопес точно пробил головой в створ ворот. Этот гол оказался победным для «Палмейраса».

Дорога к финалу

Детали матча

Примечания

Ссылки 
 
 CONMEBOL Libertadores 2020, КОНМЕБОЛ

Кубок Либертадорес 2020
Футбол в Южной Америке в 2020 году
Футбол в Южной Америке в 2021 году
2020
Кубок Либертадорес 2020
Кубок Либертадорес 2020
События 30 января
Январь 2021 года